Phobosz, Arész és Aphrodité egyik fia a görög mitológiában
 Phobos, a Mars belső holdja;
 Phobos, a Voivod együttes albuma, Kanada, 1997
 Phobos, a W.I.T.C.H. képregényben és tévésorozatban az egyik főellenség, Meridián törvénytelen uralkodója;
 Fobosz-program, egy szovjet/orosz Mars-kutatási program;
 Fobosz-Grunt, egy tervezett orosz Mars-misszió.